Haylock est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1970), joueur anglais de football
 (né en 1963), joueur anglais de football

Homonymie de patronyme